Moumouni Djermakoye ist der Familienname folgender Personen:

 Adamou Moumouni Djermakoye (1939–2009), nigrischer Offizier, Politiker und Diplomat
 Moussa Moumouni Djermakoye (1944–2017), nigrischer Offizier und Politiker